

Cinema e fumetti 
 Avvoltoio (Vulture) – personaggio dei fumetti Marvel
 Caccia classe Vulture – mezzo spaziale dell'universo immaginario di Guerre stellari

Geografia 
 Vulture-Melfese – distretto storico-geografico della provincia di Potenza, in Basilicata
 Monte Vulture – vulcano spento nell'Appennino lucano
 Vulture Mountains – catena montuosa dell'Arizona, negli Stati Uniti d'America

Altro 
 Vulture – sito di informazione cinematografica e di spettacolo in generale
 Vulture – olio DOP-PTN prodotto in provincia di Potenza, in Basilicata
 45º Battaglione trasmissioni "Vulture" – battaglione italiano facente parte del 46º Reggimento trasmissioni
 Rolls-Royce Vulture – motore aeronautico a 24 cilindri
 Vulture Culture – album musicale del duo progressive rock britannico The Alan Parsons Project

Pagine correlate 
 The Vulture